Ezequiel Montes puede referirse a:
 Ezequiel Montes, político y jurista mexicano.
 Ezequiel Montes, municipio del estado de Querétaro.
 Ezequiel Montes, ciudad mexicana, cabecera del municipio anterior.